Osoby o tym nazwisku:
 Józef Sigalin – polski architekt i urbanista
 Roman Sigalin – polski architekt